Desvaux kan som auktorsförkortning betyda:

 Étienne-Émile Desvaux
 Nicaise Augustin Desvaux

Auktorsförkortningar